Casa (de) Colón se refiere a algún edificio erigido en referencia a Cristóbal Colón:

 la Casa Museo de Colón de Valladolid, inmueble museístico;
 la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria, inmueble museístico;
 la Casa de Colón de La Gomera, inmueble museístico;
 la Casa Colón de Huelva, palacio de congresos y centro de exposiciones;

También puede referirse a:
 la familia o casa Colón.